Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области — региональное министерство в Свердловской области (РФ), курирующее сферу образования в этом регионе. Подчинено Правительству Свердловской области.

О министерстве 
Согласно официальному описанию, ведомство «является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим государственное управление в сфере образования, обеспечивающим реализацию и соблюдение законодательства Российской Федерации и Свердловской области в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального, дополнительного образования в рамках своих полномочий, а также осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации».

Министерству подчинено множество общеобразовательных организаций, кадетских школ-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, учреждений для детей-сирот, профессиональных образовательных организаций в различных населённых пунктах Свердловской области.

Руководящие органы ведомства расположены в Екатеринбурге по адресу ул. Малышева, 33.

История 
 3 ноября 1923 года — январь 1934 года — Уральский отдел народного образования исполнительного комитета Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
 Январь 1934 года — 5 декабря 1936 года — отдел народного образования исполнительного комитета Свердловского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
 5 декабря 1936 года — 26 декабря 1962 года — отдел народного образования исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся.
 26 декабря 1962 года — 26 декабря 1964 года — отдел народного образования исполнительного комитета Свердловского областного сельского Совета депутатов трудящихся и отдел народного образования исполнительного комитета Свердловского областного промышленного Совета депутатов трудящихся.
 26 декабря 1964 года — отдел народного образования исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся.
 10 октября 1988 года — объединение с Главным управлением профессионально-технического образования.
 10 октября 1988 года — 20 марта 1992 года — Главное управление народного образования Свердловского областного исполнительного комитета.
 20 марта 1992 года — 27 сентября 1995 года — Департамент образования Администрации Свердловской области.
 27 сентября 1995 года — 23 июля 1998 года — Департамент образования Свердловской области.
 23 июля 1998 года — 20 мая 2019 года — Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.
 С 21 мая 2019 года — Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области.

Руководители 
 1940—1941 гг. — А. Шварц
 1941—1943 гг. — Н. Хлесткин
 1944—1946 гг. — А. Борисова
 1946—1951 гг. — А. Шишкин
 1952—1955 гг. — А. Сухов
 1955—1956 гг. — В. Позднякова
 1956—1958 гг. — В. Безуглов
 1958—1960 гг. — О. Комова
 1960—1962 гг. — Анатолий Андреевич Ануфриев
 1962—1964 гг. — Анатолий Андреевич Ануфриев — заведующий промышленным отделом народного образования исполнительного комитета Свердловского областного сельского Совета депутатов трудящихся, Федор Васильевич Старков — заведующий отделом народного образования исполнительного комитета Свердловского областного сельского Совета депутатов трудящихся
 1965—1969 гг. — Анатолий Андреевич Ануфриев
 1969—1979 гг. — Владимир Фролович Неустроев
 1979—1992 гг. — Юрий Степанович Бродский
 1992—2008 гг. — Валерий Вениаминович Нестеров (первый министр)
 2009—2010 гг. — Александр Борисович Соболев
 2010—2011 гг. — Сергей Евгеньевич Черепанов
 2011 — по настоящее время — Юрий Иванович Биктуганов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт министерства

Свердловской области
Органы власти Свердловской области